Dunn, kan avse:
 Clive Dunn
 Crystal Dunn
 David Dunn (politiker)
 David Dunn
 Debbie Dunn
 Donald ”Duck” Dunn, amerikansk musiker, producent och låtskrivare
 Emma Dunn
 Gordon Dunn
 James Dunn
 James Clement Dunn
 Jennifer Dunn, amerikansk republikansk politiker
 Jimmy Dunn
 Kevin Dunn, amerikansk skådespelare och komiker
 Marie Prevost
 Nora Dunn
 Patricia C. Dunn
 Ryan Dunn, amerikansk TV-personlighet
 Stephen Troyte Dunn, brittisk botaniker
 Teddy Dunn
 Trevor Dunn
 Velma Dunn, amerikansk simhoppare
 Vince Dunn
 Winfield Dunn

Se även
 Dunn Engineering – tävlingsbiltillverkare

Engelska efternamn